Явара или Yawara () — многозначный термин.

Большинство значений связано с борьбой дзюдо, в названии которой используется тот же иероглиф в другом чтении (jū) в значении «мягкий, гибкий»:

 Явара (оружие) — род кастета
 Yawara (песня) — песня и сингл 1964 года Хибари Мисоры, ставший её бестселлером на фоне Токийской олимпиады, когда дзюдо было впервые введено в олимпийскую программу
 Yawara! — популярная спортивная манга о дзюдо Наоки Урасавы, издававшаяся в 1986—1993 годах (называется по имени главной героини)
 Явара-тян — прозвище японской дзюдоистки наилегчайшей весовой категории Рёко Тани, единственной 7-кратной чемпионки мира и 5-кратной олимпийской медалистки по дзюдо